История морской пехоты России — процесс создания, существования и реформирования морской пехоты как рода войск в Российской империи, СССР и Российской Федерации. Морска́я пехо́та России (до 1917 года носила название морские солдаты) — род береговых войск Военно-Морского Флота Российской Федерации (ранее — Российского императорского флота и ВМФ СССР), предназначенный и специально подготовленный для ведения боевых действий в морских десантах, а также для обороны военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов.

Морская пехота появилась в России в 1705 году в ходе Северной войны с Швецией. 27 ноября 2005 года исполнилось 300 лет морской пехоте России.

В её состав в начале XXI века входят органы военного управления, бригады Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флота, а также два батальона Каспийской флотилии, отдельные роты и подразделения. Руководство осуществляет командующий флотом (флотилией).

За время существования морской пехоты России 113 человек стали героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы и 22 — героями Российской Федерации.

История

Во времена Российской Империи 

Войска, следовавшие водою, на судах именовались — Плавная рать. В феврале 1656 года в Смоленском уезде, в верховьях Двины под руководством воеводы Семёна Змеева началась постройка кораблей (судов) плавной рати (армейский флот) из 600 стругов для перевозки войска Руси. К июлю 1656 года строительство флотилии было в основном закончено. Струги имели длину от 8 до 17 саженей (16-35 метров) и могли свободно вмещать по 50 стрельцов, казаков или солдат со всеми припасами. Прочие суда использовались для доставки продовольствия, эвакуации раненых и больных нижних чинов и перевозки полковой и осадной артиллерии.

Создание регулярной морской пехоты в России связано с её борьбой за выход к Азовскому и Балтийскому морям в конце XVII — начале XVIII веков.

Днём рождения морской пехоты России считается а, когда Указом Петра I был сформирован морской полк. Этот день отмечается как профессиональный праздник — День морской пехоты.

В Русском флоте в 1810 году было впервые введено деление на флотские экипажи четырёхротного состава, одновременно из экипажей были отчислены морские солдаты, обязанности которых были возложены на матросов.

Морская пехота СССР 

К началу Великой Отечественной войны в составе ВМФ СССР имелась одна бригада морской пехоты на Балтийском флоте и 6-я отдельная рота морской пехоты на Пинской военной флотилии. О существовании последней не упоминает практически ни одна публикация по истории морской пехоты, несмотря на то, что бойцы 6 ОРМП активно принимали участие в боях лета 1941 г. вместе с Припятским отрядом речных кораблей ПВФ. С началом войны началось формирование и обучение отрядов, батальонов и бригад. В ходе войны численность морских пехотинцев, принявших участие в сражениях, составила порядка 100 тыс. человек. Военная обстановка потребовала отправку большого количества морской пехоты на сухопутные фронты. В ходе войны пехотинцы проявили себя в обороне Москвы, Ленинграда, Одессы, Севастополя, Мурманска, Сталинграда, Новороссийска, Керчи. За боевые заслуги 5 бригад и два батальона морской пехоты преобразованы в гвардейские, 9 бригад и 6 батальонов награждены орденами, многим присвоены почётные наименования. 122 морских пехотинца удостоены звания Героя Советского Союза. Единственная женщина-командир взвода морской пехоты в годы Великой Отечественной войны — гвардии лейтенант Е. Н. Завалий.

После 1991 года 

14 февраля 1992 года состоялось первое заседание Совета министров обороны стран СНГ, по итогам которого Военно-морской флот СССР был переименован в Военно-морской флот ОВС СНГ. Фактически с момента образования ВМФ ОВС СНГ, Балтийский, Северный и Тихоокеанский флота полностью перешли под юрисдикцию Российской Федерации.

С переходом под юрисдикцию 14 февраля 1992 года Российской Федерации флотов бывшего ВМФ СССР (за исключением КЧФ), в их состав также вошли все воинские части и соединения морской пехоты бывшего ВМФ СССР. Исключение составила только 126-я дивизия береговой обороны, переданная в 1989 году на усиление береговых войск Черноморского флота, которая, по мнению историков, также считается соединением морской пехоты.

Раздел Черноморского флота между Украиной и Российской Федерацией начался 3 августа 1992 года выводом флота из состава ВМФ ОВС СНГ и окончательно завершился 28 мая 1997 года.

Численность 
Численность морской пехоты России сильно колебалась в разные времена.

Во время Северной войны Пётр I создал корпус морской пехоты численностью 18-26 тысяч человек — крупнейшее десантное соединение того времени.

Во время Второй мировой войны численность морской пехоты составляла 150 тысяч человек (по другим данным — 100 тысяч человек).

Оценка численности морской пехоты Российской Федерации на момент образования представляется сложной, поскольку не имеется достоверных данных о численности морской пехоты ВМФ СССР на момент распада СССР в 1991 году, которая практически в полном составе перешла под юрисдикцию ВС РФ.

В зарубежных и в российских источниках приводятся цифры, существенно отличающиеся друг от друга. Связано это в первую очередь с разным подходом в вопросе о том, какие именно формирования следует относить к морской пехоте.

Согласно оценке Международного института стратегических исследований в Лондоне, численность советской морской пехоты достигала .

По мнению российских историков, на указанный исторический период в общую численность непосредственно самих соединений морской пехоты, представленных 55-й дивизией морской пехоты в составе Тихоокеанского флота и по одной бригаде морской пехоты в составе Черноморского флота, Северного флота и Балтийского флота, следует включить 4 резервные дивизии морской пехоты (рдмп — в источнике).

Данные 4 дивизии были переданы в период 1989—1990 годов из состава Сухопутных войск в состав ВМФ СССР для усиления морской пехоты. Первоначально это были мотострелковые дивизии неполного состава от военных округов, имевших выход к морскому побережью, которые при передаче были переименованы в дивизии береговой обороны. В общей численности в ВМФ СССР в составе данных дивизий было передано 16 тыс. человек личного состава. Также, по мнению российских историков, в состав морской пехоты следует включить бригады специального назначения ГРУ, подчинённые командованию флотов.

В связи с указанным усилением, оценка общей численности советской морской пехоты на 1991 год в различных российских источниках колеблется от  до .

В 1990 году численность советской МП составляла 12,6 тысяч человек, из которых 7,6 тысяч человек в европейской части страны, а 5 тысяч человек — в дивизии ТОФ. По другим данным, общая численность советской морской пехоты в мирное время составляла 15 тысяч человек. В случае глобальной войны численность существующих подразделений МП увеличивалась в 2,5-3 раза и формировались дополнительные части.

По состоянию на 2009 год морская пехота России имела в своем составе: четыре бригады морской пехоты ( и , ,  и ) и несколько отдельных полков, батальонов и рот. В настоящее время численность российской МП составляет 8 тысяч чел, но мобилизационный компонент полностью упразднен.

На данный момент в составе морской пехоты ВМФ РФ согласно зарубежным источникам числится .

Согласно российским источникам (не подтверждаемым официальными лицами), численность морской пехоты составляет около .

Организационный состав

Балтийский флот 
 336-я отдельная гвардейская Белостокская орденов Суворова и Александра Невского бригада морской пехоты, в/ч 06017 (Балтийск)
В составе бригады:
 877-й отдельный батальон морской пехоты (г. Советск)
 879-й отдельный десантно-штурмовой батальон (г. Балтийск)
 884-й отдельный батальон морской пехоты (г. Балтийск)
 1612-й отдельный гаубично-самоходный артиллерийский дивизион (п. Мечниково)
 1618-й отдельный зенитно-ракетный артиллерийский дивизион (п. Переславское)
 Батальон материального обеспечения
 Разведывательно-десантная рота
 Стрелковая рота снайперов
 Рота связи
 Батарея противотанковых управляемых ракет
 Огнемётная рота
 Рота технического обеспечения
 Медицинская рота
 Комендантский взвод
 Инженерно-десантная рота

Черноморский флот 
 810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты имени 60-летия образования СССР, в/ч 13140 (г. Севастополь, бухта Казачья)
 557-й отдельный батальон морской пехоты
 542-й отдельный десантно-штурмовой батальон
 В/Ч № 90989 Балаклава РТБ ЧФ (г. Севастополь)
 В/Ч № 62047 г. Феодосия-13 (г. Симферополь-32)
 546-й отдельный гаубичный самоходный артиллерийский дивизион
 547-й отдельный зенитный ракетно-артиллерийский дивизион
 538-й отдельный батальон материального обеспечения
 501-й отдельный батальон морской пехоты, в/ч 80324 (Феодосия)
 Отдельная рота охраны специального назначения морской пехоты (ранее входила в состав 115 КОиОУ,с 2014 г.в составе 369-го ЦОУ ЧФ)г. Севастополь
 Специальное подразделение Антитеррора Севастопольского гарнизона
 300-й Отдельный батальон охраны специального назначения « Пиранья» (расформирован до 70-го отдельного взвода охраны и обьединён с 369 ЦОУ ЧФ)
 11-я отдельная береговая ракетно артиллерийская бригада
 13-й отдельный войсковой полигон
 Инженерно-десантная рота
 Разведывательная десантная рота
 Огнемётная рота
 Рота технического обеспечения
 Рота связи
 Медицинская рота специального назначения
 приёмо-сортировочный взвод
 реанимационный взвод
 Батарея противотанковых управляемых ракет
 Рота военной комендатуры
 382-й отдельный батальон морской пехоты, в/ч 45765 (Темрюк)

Северный флот 
 61-я отдельная Киркинесская Краснознамённая бригада морской пехоты, в/ч 38643 (Спутник).
В составе бригады:
 874-й отдельный батальон морской пехоты (на БТР-80)
 876-й отдельный десантно-штурмовой батальон (матросы ДШБ действуют в трех средах: на суше, на море и воздухе; при высадке десанта бойцы ДШБ идут первым броском; часть батальона десантируется парашютным способом, в тыл обороняющего побережье противника).
 886-й отдельный разведывательно-десантный батальон (разведка бригады; действует совместно с ДШБ).
 125-й отдельный танковый батальон (на вооружении танки Т-72 и Т-80)
 1611-й отдельный самоходный артиллерийский дивизион (самоходно-артиллерийская установка «Гвоздика»)
 1591-й отдельный самоходный артиллерийский дивизион (установки «НОНА-СВК»; установка на плавающем шасси БТР-80 и БТР-Д, поэтому может оказывать огневую поддержку десанту с первых минут высадки, может вести огонь на плаву).
 1617-й отдельный зенитный ракетно-артиллерийский дивизион (установки «Шилка», «Тунгуска»; дивизион предназначен для прикрытия от воздушного противника боевых порядков десанта, обороны плацдарма высадки; машины, стоящие на вооружении, неплавающие, поэтому в десанте идут вторым эшелоном, когда большие десантные корабли могут подойти к берегу).
 рота десантно-высадочных средств
 инженерно-десантная рота 180 ОМИБ 36085 (саперы роты призваны обеспечить инженерную разведку места высадки, проделать проходы в минных заграждениях для прохода техники, провести разминирование местности. Саперы морской пехоты высаживаются совместно с бойцами ДШБ)
 рота связи
 огнемётная рота
 рота РХБ защиты
 ремонтная рота
 рота материального обеспечения
 75-й военно-морской лазарет (в составе мобильное подразделение для действий в боевых порядках десанта)

Отдельные подразделения МП СФ:
 180-й отдельный морской инженерный батальон
 1062-я отдельная рота сопровождения воинских грузов
 Отдельная рота охраны и сопровождения военной комендатуры гарнизона Североморск
 311-я отдельная рота охраны
 Взвод охраны расчета боевого применения (г. Североморск)
 211-й отдельный батальон охраны (г. Оленегорск-2 РТБ СФ)
 536-й отдельный береговой ракетно-артиллерийский полк (п. Оленья Губа)
 в/ч 77510 (о. Новая Земля), охрана бывшего ядерного полигона
 69-й отдельный взвод охраны
 12-е ГУМО В/Ч 22931 г. Заозерск (Западная Лица). Обеспечение хранения, подготовки и применения спецбоеприпасов
 12-е ГУМО В/Ч 69273 г. Гаджиево (ЗАТО Александровск)

Тихоокеанский флот 
В 1990 году МП ТОФ составляла 5 тысяч человек (55-я дивизия морской пехоты). Сейчас МП ТОФ насчитывает 1,5 тысячи человек в 155-й бригаде МП и 1,2 тысячи человек в 3-м полку МП (бывшая 40-я мотострелковая бригада — остаток 22-й мотострелковой дивизии: передана морской пехоте 6 августа 2007 года и 1 декабря 2009 года переформирована в полк). 1 июня 2009 году 55-ю дивизию МП ТОФ переформировали в 155-ю бригаду МП ТОФ (ранее были упразднены танковый, артиллерийский и зенитно-ракетный полки). Помимо 155-й бригады, ТОФ имеет ещё один полк МП. 390-й полк морской пехоты, 165-й полк морской пехоты, 921-й артиллерийский полк и 923-й зенитно-ракетный полк бывшей 55-й дивизии морской пехоты расформированы.

 155-я отдельная бригада морской пехоты, в/ч 30926 (Владивосток)
 40-я отдельная Краснодарско-Харбинская дважды Краснознамённая бригада морской пехоты, в/ч 10103 (Петропавловск-Камчатский)
Ранее морская пехота ТОФ была более многочисленна и в её состав входили:
 59-й отдельный батальон морской пехоты (в составе 155-й бригады)
 1484-й отдельный батальон связи морской пехоты
 839-й центр морской пехоты обеспечения командующего войсками и силами на северо-востоке (839-й центр МП ОКВС на СВ) (г. Петропавловск-Камчатский)
 287-й отдельный гаубично-самоходный артиллерийский дивизион — расформирован
 106-й полк морской пехоты — расформирован
 923-й зенитно-ракетный полк морской пехоты — расформирован, подразделения распределены в другие части вследствие упрощения состава МП РФ
 Артиллерийский дивизион — расформирован
 Противотанковый дивизион — расформирован
 Отдельный медико-санитарный батальон — расформирован
 240-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон — расформирован
 Отдельный батальон материального обеспечения — расформирован
 186-й отдельный инженерно-десантный батальон — расформирован
 165-й Уссурийский казачий полк морской пехоты — сокращён до батальона
 47-й отдельный десантно-штурмовой батальон — развёрнут из 165-го полка, расформирован, вошёл в состав 155-й ОбрМП
 390-й полк морской пехоты — расформирован, вошёл в состав 155-й ОбрМП
 84-й отдельный танковый батальон — расформирован
 Батарея управления и артиллерийской разведки
 В/Ч № 81388 п. Дунай (Шкотово-22) РТБ ТОФ
 91-я отдельная рота сопровождения воинских грузов
 Комендантская рота
 263-й отдельный разведывательный батальон — расформирован
 72-ая отдельная береговая ракетная бригада в\ч 15118 МП ТОФ

Каспийская военная флотилия 
1 декабря 2008 года расформирована 77-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Каспийской флотилии, а на Каспии из морской пехоты оставлено два батальона., 22 Ноября 2018 г. сформирован 177-й полк морской пехоты (Каспийск)

Учебные заведения 
Подготовка офицерских кадров для морской пехоты осуществляется в следующих военно-учебных заведениях по следующим специальностям:
 Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г. Благовещенск) — командир взвода морской пехоты;
 Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (г. Рязань) с 2008 года — командир взвода морской пехоты;
 Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург ) — командир огневого взвода.
 Объединённый учебный центр ВМФ России (филиалы в Санкт-Петербурге, Севастополе, Северодвинске и Владивостоке).

1643-й отдельный батальон охраны 
1643-й отдельный батальон охраны (в/ч № 78328) (г. Москва).

Выполнял задачи по охране Главного штаба Военно-Морского флота в Москве с 1938 года по 1 декабря 2011 года. 1 декабря 2011 года расформирован.

Знаки различия

На головные уборы военнослужащих морской пехоты России

По принадлежности к ВМФ

По принадлежности к флотам

По принадлежности к морской пехоте

По принадлежности к подразделению

Неофициальные нагрудные нашивки военнослужащих морской пехоты России 
Изготовляются методом внебюджетного финансирования. Приобретаются военнослужащими за собственные деньги. Нашивки поистине популярны и используются всеми категориями военнослужащих от матроса до командира части.

Галерея

Комментарии

Примечания

Внешние ссылки и литература 
 Морская пехота на сайте Минобороны России
 Ассоциация ветеранов морской пехоты «Спутник»
 Независимое военное обозрение. Сокращение и плюс к этому расформирование
 Морская пехота. Состав и дислокация. Часть 1: Часть 2
 Журнал «Морской пехотинец»
 Морская пехота России 
 Морская пехота Балтики
 Три века славных дел
 
 Абрамов Е. П. Подвиг морской пехоты: «Стой насмерть!». — М.: Яуза, Эксмо, 2013. — 416 с. — (Сталинский спецназ. Морпехи). — 2500 экз. — ISBN 978-5-699-62623-6